Шамши Калдаякова — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Шамши Калдаякова (быв. Александровка) — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Шамши Калдаякова (быв. Караконыр) — село в Отырарском районе Туркестанской области.